GNF 1 (1994/1995) był 39. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Olympique Casablanca. Nowym mistrzem Maroka został zespół CODM Meknès.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Król strzelców 
15 goli – Abdeslam Laghrissi (FAR Rabat)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1994 w Maroku
1995 w Maroku